

Вожди вестготов

Короли вестготов

Примечания

Ссылки 
 

Вестготы
Вестготы
Тулуза